

Astronautica 
 Vulcan – vettore

Automobilismo 
 Aston Martin Vulcan – vettura costruita dall'Aston Martin

Fumetti 
 Vulcan – personaggio dei fumetti DC Comics
 Vulcan – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Geografia
 Vulcan – città della Romania nel distretto di Hunedoara
 Vulcan – comune della Romania nel distretto di Brașov
 Vulcan – cittadina (town) del Canada, nella provincia dell'Alberta

Militare
 Avro 698 Vulcan – bombardiere britannico
 M134 vulcan – modello di mitragliatrice
 M163 Vulcan – veicolo militare
 M61 Vulcan –  mini cannone di fabbricazione statunitense
 Vulcan Phalanx – sistema d'arma della marina statunitense

Altro 
 Vulcan – linguaggio di programmazione
 Vulcan – azienda tedesca costruttrice di navi e locomotive a vapore
 Vulcan (o Vulcaniani) – specie aliena della serie televisiva Star Trek
 Vulcanair – industria aeronautica italiana
 Vulcan Raven – personaggio del videogioco Metal Gear Solid

Pagine correlate
 Vulcano (disambigua)